Jaani est un terme pouvant désigner:

Jaani, prénom masculin
Jaani, patronyme
, film romantique punjabi

Toponyme

Jaani, village du comté de Saare
Järva-Jaani, bourg du comté de Järva
Kolga-Jaani, bourg du comté de Viljandi
Suure-Jaani, ville du comté de Viljandi

Homonymie de toponyme